Een verkeersweg:
N838 (België)
N838 (Frankrijk)
N838 (Nederland), zie Provinciale weg 838